Lupita est un prénom espagnol, diminutif de Guadalupe ;
 Lupita Tovar, actrice mexicaine
 Lupita d'Alessio, chanteuse et actrice mexicaine ;
 Lupita Jones, Miss Univers 1991 ;
 Lupita Nyong'o, actrice et réalisatrice kényane.

Homonymie de prénom